„Jauréguiberry” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Jauréguiberry” – pancernik (przeddrednot) z końca XIX wieku
 „Jauréguiberry” (D637) – niszczyciel typu T53R z lat 50. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów